Lucky Strike:

 Lucky Strike — марка американских сигарет.
 Lucky Strike — третий эпизод первого сезона американского телесериала «90210: Новое поколение».